Der Name Brianna steht für:
 Brianna (Vorname)
 Brianna (Rebsorte)